Jacques-Anne Lerebours de La Pigeonnière (1740-1826), un homme politique français ;
 Noël-Jean Lerebours (1761-1840), un opticien français ;
 Noël Paymal Lerebours (1807-1873), un opticien et daguerréotypiste français ;
 Paul Lerebours-Pigeonnière (1874-1954), un professeur français de droit, spécialiste de droit international privé.